Милитарёв — фамилия. Известные носители:
 Милитарёв, Александр Юрьевич (род. 1943) — российский филолог и лингвист.
 Милитарёв, Виктор Юрьевич (род. 1955) — российский общественный деятель, публицист.